Estremo Oriente – area dell'Asia
 Estremo Oriente russo – distretto federale della Russia
 Repubblica dell'Estremo Oriente – stato asiatico del passato